

Населені пункти та їхні частини
 Нова-Біла — село в гміні Новий Тарг Новотарзького повіту Малопольського воєводства
 Нова-Біла — село в гміні Стара Біла Плоцького повіту Мазовецького воєводства
 Нова-Біла — частина міста Плоцьк в Мазовецькому воєводстві

Примітки